Contrast signifie « contraste » an anglais. Le mot peut désigner :
 The Contrast, groupe de pop anglais.
 The Contrast, pièce de théâtre de Royall Tyler de 1787.
 Contrast, album de Conor Maynard sorti en 2012.
 Contrast, jeu vidéo sorti en 2013.
  (abrégé en Contrast Media Mol Imaging), une revue scientifique